van der Merwe ist der Familienname folgender Personen:

 Alan van der Merwe (* 1980), südafrikanischer Automobilrennfahrer
 Albertus van der Merwe (1929–1971), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Arra van der Merwe (* 1962), namibischer Rugby-Union-Spieler
 DTH van der Merwe (* 1986), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Duhan van der Merwe (* 1995), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Flip van der Merwe (* 1985), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Heinke van der Merwe (* 1985), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Hendrik van der Merwe (1936–1988), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Izak van der Merwe (* 1984), südafrikanischer Tennisspieler
 Jan von der Merwe (1922–2016), südafrikanischer Mathematiker, Physiker und Kristallograph
 Jan von der Merwe (Leichtathlet) (1984), südafrikanischer Sprinter
 Marcel van der Merwe (* 1990), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Marissa van der Merwe (* 1978), südafrikanische Radrennfahrerin
 Philip van der Merwe (* 1957), üdafrikanischer Rugby-Union-Spieler

 Sarel van der Merwe (* 1946), südafrikanischer Autorennfahrer
 Stefanus van der Merwe (1936–1988), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Stoffel van der Merwe (* 1939), südafrikanischer Politiker und Politikwissenschaftler
 Tenille van der Merwe (* 1987), südafrikanische Squashspielerin